О́йш (, ) — власна назва.

Топоніми

Ойш-да-Рібейра — парафія.
 Ойш-ду-Байрру — парафія.